Formule 1 in 2017
F1 2017 (computerspel)